Hammershøj er et navn, som relaterer sig til flere lokaliteter og personer:

 Hammershøj (Hammershøj Sogn) – by i Hammershøj Sogn, Viborg Kommune
 Hammershøj Sogn – i Viborg Kommune
 Hammershøj (Øland Sogn) – by i Øland Sogn, Jammerbugt Kommune

Se også:
 Vilhelm Hammershøi – danske maler og billedkunstner (1864-1916)